

Cinema 
 Innocent – film muto del 1918 diretto da Fannie Ward
 Innocent – film muto del 1921 diretto da Maurice Elvey
 Innocent – film del 1999 diretto da Costa Natsis
 Innocent – film del 2009 diretto da Aram Rappaport
 Innocent – film del 2011 diretto da Mike Robe

Fumetti
 Innocent – manga di Shin'ichi Sakamoto

Musica 
 Innocent – singolo di Alexander O'Neal del 1985
 Innocent – singolo di Mike Oldfield del 1989
 Innocent – singolo dei Fuel del 2000
 Innocent – singolo degli Our Lady Peace del 2002
 Innocent – singolo degli Stereophonics del 2009
 Innocent – EP delle Rainbow del 2015

Onomastica
Innocent - variante in diverse lingue del nome proprio di persona Innocenzo

Televisione 
 Innocent – serie televisiva antologica britannica trasmessa da ITV dal 2018